Klötzin ist der Name von 3 Dörfern:
 Klötzin Kr. Belgard-Schivelbein in Pommern, heute in Polen, siehe Kłodzino (Rąbino)
 Klötzin Kr. Cammin in Pommern, heute in Polen, siehe Kłodzino (Golczewo)
 Klötzin Kr. Ostholstein in Schleswig-Holstein, siehe Heringsdorf (Ostholstein)